Plusieurs villes ou communes possèdent à l'étranger, ou ont possédé en France, une voie publique du nom du maréchal de France Philippe Pétain, nommées après la victoire alliée en 1918 mais principalement après l'instauration du régime de Vichy en 1940. En France, elles ont été débaptisées après 1945. 

On peut ainsi citer : 
 Avenue du Maréchal-Pétain à Saint-Étienne, renommée avenue de la Libération.
 Avenue du Maréchal-Pétain, à Montluçon (nommée en 1940), renommée avenue Marx-Dormoy depuis 1945, du nom de l'ancien ministre du Front populaire et ancien maire de Montluçon assassiné en 1941.
 Avenue du Maréchal-Pétain, à Pierrefitte-sur-Seine (nommée en 1940, renommée boulevard Charles-de-Gaulle en 1944).
 Avenue du Maréchal-Pétain à Toulouse, actuelles allées Forain-François-Verdier.
 Avenue du Maréchal-Pétain à Versailles, aujourd'hui avenue Jean-Jaurès.

Notes et références

Voir aussi

Philippe Pétain